Rui Miguel peut faire référence à :
Rui Miguel (1975-), Rui Miguel Magalhães Lopes, footballeur portugais
Rui Miguel (1984-), Rui Miguel Marinho Reis, footballeur portugais